Bjørgvin kan vise til:

 Bjørgvin bispedømme
 Bergen – Bjørgvin er en tidligere form af navnet
 Bjørgvin (avis) – en avis udgivet i Bergen omkring 1815
 Bjørgvin marknad – en viking- og middelalderfestival i Bergen
 Bjørgvin videregående skole - en tidligere videregående skole i Bergen